|-
| 123701 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123702 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123703 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123704 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123705 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123706 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123707 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123708 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123709 - || || 27 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123710 - || || 19 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123711 - || || 21 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123712 - || || 28 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123713 - || || 28 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123714 - || || 29 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123715 - || || 29 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123716 - || || 29 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123717 - || || 29 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123718 - || || 29 de desembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123719 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123720 - || || 31 de desembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123721 - || || 31 de desembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123722 - || || 16 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123723 - || || 17 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123724 - || || 17 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123725 - || || 21 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123726 - || || 23 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123727 - || || 23 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123728 - || || 17 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123729 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123730 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123731 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123732 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123733 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123734 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123735 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123736 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123737 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123738 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123739 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123740 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123741 - || || 4 de gener, 2001 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| 123742 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123743 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123744 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123745 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123746 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123747 - || || 4 de gener, 2001 || Fair Oaks Ranch || J. V. McClusky
|-
| 123748 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123749 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123750 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123751 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123752 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123753 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123754 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123755 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123756 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123757 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123758 - || || 3 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123759 - || || 3 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123760 - || || 3 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123761 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123762 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123763 - || || 3 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123764 - || || 14 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123765 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123766 - || || 15 de gener, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 123767 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123768 - || || 14 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123769 - || || 15 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123770 - || || 4 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123771 - || 2001 BL || 17 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123772 - || || 17 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123773 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123774 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123775 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123776 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123777 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123778 - || || 19 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123779 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123780 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123781 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123782 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123783 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123784 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123785 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123786 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123787 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123788 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123789 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123790 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123791 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123792 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123793 - || || 19 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123794 - || || 25 de gener, 2001 || Badlands || R. Dyvig
|-
| 123795 - || || 25 de gener, 2001 || Badlands || R. Dyvig
|-
| 123796 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123797 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123798 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123799 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123800 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
3